

Patronyme 

 Pierre de La Place (v. 1520-1572), magistrat, écrivain et philosophe protestant français ;
 Josué de La Place (v. 1596-1655|6 ou 1665), théologien protestant français ;
 Frédérick Deschamps de La Place (), gouverneur français de l'Île de la Tortue ;
 Pierre-Antoine de La Place (1707-1793), écrivain et dramaturge français ;
 Jean-Baptiste Marie Meusnier de La Place (1754-1793), géomètre, ingénieur général français ;
 François de La Place (1757-1823), pédagogue, et latiniste français, coéditeur des manuels « Noël et Delaplace ».

Toponyme 

 Rivière de la Place, affluent canadien de la rivière Métabetchouane au Québec.